Владимир Дубровский:

 Дубровский, Владимир Алексеевич (род. 1947) — актёр Малого театра, заслуженный артист РСФСР (1991), Народный артист РФ (2006).
 Дубровский, Владимир И./Н. (1937—2021) — советский футболист.
 Дубровский, Владимир П. (род. 1951) — советский пловец в ластах.
 Владимир Андреевич Дубровский — заглавный персонаж романа А. С. Пушкина «Дубровский». Примечания